Gayakwad ist der Familienname folgender Personen:

 Rajeshwari Gayakwad (* 1991), indische Cricketspielerin
 Sarita Gayakwad (* 1994), indische Sprinterin und Hürdenläuferin